„Do togo kak stal izvesten” (rus. До того как стал известен) – debiutancki album studyjny rosyjskiego rapera Morgenshterna, wydany 12 października 2018 r. przez Yoola Music. Aby wspomóc album, Alisher wyruszył w trasę koncertową o nazwie „RIP Morgenshtern Tour”. Album składa się z 13 utworów, w gatunkach od rocka do pop-punka. Projekt jest cyfrową reedycją utworów, które zostały nagrane przez Morgenshterna w 2017 roku. Album w ciągu trzech godzin został udostępniony ponad 30 tysięcy razy na VK.

Lista utworów 
Lista utworów.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2018
Albumy hip-hopowe
Albumy pop-rockowe
Albumy punkrockowe